Àssad forma part del nom de molts personatges:

 Abu-Sàlih Mansur ibn Ishaq ibn Àhmad ibn Àssad as-Samaní, príncep samànida
 Àhmad ibn Àssad, governador samànida
 Àssad ibn Sàman-khudà, ancestre dels samànides
 Asad ibn Nasr, visir salghúrida de Fars
 Àssad ibn Hàixim, avi matern d'Alí ibn Abi-Tàlib.
 Àssad ibn Abd-Al·lah, governador del Khurasan 723-727 i 735 a 738.
 Muhàmmad Àssad, nascut Leopold Weiss, jueu convers a l'islam, escriptor i ambaixador de Pakistan a l'ONU
 Àssad Mahmood, àlias de Malcolm X
 Khadija bint Khuwàylid ibn Àssad, primera esposa del profeta Muhàmmad
 Assad ibn Hashim, àvia materna d'Ali ibn Abi Talib.
 Assad ibn Saman, un dels primers samánida s.
 Khuwaylid ibn Assad
  Mirza Asadullah Baig Khan, un famós  poeta de l'Índia, en idiomes urdú i  persa.
 Assad Iqbal
 Hafez al-Àssad, president de Síria (1970-2000)
 Baixar al-Àssad, president de Síria (2000-present)
 Bashar al-Assad - Actual president de Síria.
 Basil al-Assad
 Rifaat al-Assad
 Jamil al-Assad

El nom Àssad també forma part del nom de tribus i pobles:
 Àssad, antiga tribu àrab
 Banu Àssad o Bani Àssad, tribu àrab
 Ein al-Àssad, poble drus d'Israel

El nom Àssad també forma part del nom d'accidents geogràfics:
 Assadabad (Iran), població iraniana
 Assadabad (Afganistan), ciutat de l'Afganistan